Снежная королева — известный персонаж одноимённой сказки Ханса Кристиана Андерсена.

В литературе 
 Снежная королева — сказка Х. К. Андерсена.
 Снежная королева (сказка Шварца) — сказка Евгения Шварца.
 Снежная королева (роман) — роман Джоан Виндж в жанре космической оперы, удостоенная премии Хьюго, первый роман одноимённого цикла, состоящего из трёх романов и рассказа.
 Снежная королева (роман Каннингема) — роман Майкла Каннингема.

В кино и мультипликации 
 Снежная королева (мультфильм, СССР, 1957) — режиссёры Лев Атаманов и Николай Фёдоров.
 Снежная королева (фильм, СССР, 1966) — режиссёр Геннадий Казанский.
 Тайна Снежной королевы (фильм, СССР, 1986) — режиссёр Николай Александрович.
 Снежная королева (мультфильм, 1995) — Финляндия, реж. Мартин Гейтс.
 Снежная королева / Snow Queen (фильм, США, Канада, 2002) — режиссёр Дэвид Ву.
 Снежная королева (мюзикл, Украина, 2003) — режиссёр Максим Паперник.
 Снежная королева / The Snow Queen (аниме, Япония, 2005) — режиссёр Осаму Дэдзаки.
 Снежная королева (фильм, Россия, 2006) — режиссёр Елена Райская.
 Снежная королева (мультфильм, Россия, 2012) — режиссёры Максим Свешников и Владлен Барбэ.
 Холодное сердце / Frozen (мультфильм, США, 2013) — режиссёры Крис Бак и Дженнифер Ли, снят по мотивам сказки.
 Тайна Снежной Королевы (фильм, Россия, 2015) — режиссёр Наталья Бондарчук.
 «Снежная королева» — название 22-й серии мультсериала «Сказочный патруль».
 Снежная Королева: Хранители Чудес — мультсериал 2019 года.

В музыке 
 Снежная королева (опера, 1968) — опера Михаила Раухвегера.
 Снежная королева (альбом, 2002) — музыкальный альбом Софии Ротару.
 «Снежная Королева» — песня белорусской и советской панк-рок группы «Ляпис Трубецкой».

Прочее 
 Снежная королева (сеть магазинов) — сеть меховых магазинов.

См. также 
 Snow Queen Trophy — слаломный этап горнолыжного Кубка мира, проводимый с 2005 года в Хорватии.